Гуляйпо́ле — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Гуляйполе — село в Шортандинском районе Акмолинской области.

Украина 
 Гуляйполе — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Гуляйполе — город в Запорожской области, административный центр Гуляйпольского района.
 Гуляйполе — село в Глобинском районе Полтавской области.
 Гуляйполе — село в Катеринопольском районе Черкасской области.

См. также 
 Гуляй-Поле